Лас Ломитас има више значења:

 Лас Ломитас, Данијел Солорзано (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Ломитас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ломитас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ломитас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ломитас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ломитас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ломитас (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ломитас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Ломитас (Санта Марија Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Ломитас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Ломитас (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Ломитас (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Ломитас (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Ломитас (Сустикакан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику